Gerry Conway puede referirse a:

 Gerry Conway, músico;
 Gerry Conway, guionista de cómic estadounidense.